Čakov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Čakov, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Čakov, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale